Флаг Москале́нского муниципального района утверждён 28 октября 2009 года и является официальным символом Москаленского муниципального района Омской области Российской Федерации.

Описание флага 
«Флаг Москаленского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, в центре — изображение герба района.

Имеется красного цвета полоса, вертикально расположенная на полотнище, что символизирует героику района прошлых лет.

Белый цвет стяга указывает на верность Отечеству, на особенные климатические особенности Омской области, её снежные просторы, символ благородства, справедливости.

Жёлто-золотистый цвет снопа и колосья символизирует основное направление сельскохозяйственной деятельности района.

Соотношение ширины флага к его длине 2:3».

Примечания